Apple River – rzeka w USA
Miejscowości w USA:
 Apple River – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Jo Daviess
 Apple River – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk

Gminy w USA:
 Apple River (ang. Apple River Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jo Daviess
 Apple River (ang. Apple River Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk